Die RTG Retail Trade Group GmbH ist ein Lebensmitteleinzelhandels-Joint Venture der Handelsunternehmen Dirk Rossmann GmbH, METRO Deutschland GmbH, Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG, Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, J. Bünting Beteiligungs AG, Netto ApS & Co. KG, tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG und Georg Jos. Kaes GmbH mit Sitz in Hamburg.

Die neun Handelsunternehmen der RTG Retail Trade Group GmbH mit insgesamt 120.000 Mitarbeitern vertreten bundesweit rund 569 SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte, 2.231 Drogeriemärkte und 108 C+C-Märkte, sowie über 764 Supermärkte und Discounter.

Neben dem Einkauf von Food und Non-Food werden unter dem Dach der RTG Retail Trade Group GmbH auch weitere Funktionsbereiche, wie Technischer Einkauf und Supply Chain Management zusammengeführt. Langfristige Zielsetzungen sind die Zukunftssicherung der Unternehmen zur Aufrechterhaltung einer vielfältigen Marktstruktur, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Realisierung von Kostenvorteilen und Effizienzsteigerung zur nachhaltigen Umsatz- und Ergebnisverbesserung.

Geschichte 

1982 erfolgte die Gründung der BBB Handels GmbH durch die inhabergeführten Lebensmitteleinzelhandesunternehmen Bartels-Langness Handelsgesellschaft, Bremke & Hoerster und J. Bünting mit Sitz in Oldenburg. Mit Eintritt der Ratio wurde der Name auf
BBB&R Handels GmbH geändert

Im April 2005 wurde Hamburg neuer Firmensitz. Seit diesem Zeitpunkt vertrat BBB&R die Gesellschafter Bartels-Langness Handelsgesellschaft, J. Bünting Beteiligungs AG, coop eG, Ratio GmbH und ZEV Zentraleinkauf- und Vertrieb Süd-Handelsgesellschaft.

Im Mai 2010 wurde die Einkaufsgesellschaft Privates Handelshaus Deutschland (PHD) GmbH gegründet und übernahm alle Geschäftstätigkeiten der BBB&R. Gesellschafter sind Bartels-Langness Handelsgesellschaft, Georg Jos. Kaes GmbH, K+K Klaas & Kock, Ratio und Wasgau Produktions & Handels AG.

Im Oktober 2015 trat die real GmbH inklusive des Mandates hinsichtlich vergleichbarer LEH Sortimente für METRO Cash&Carry Deutschland GmbH als Kooperationspartner der PHD bei.

Im April 2017 wurde in Hamburg die Retail Trade Group GmbH (RTG) gegründet, welche alle Geschäftstätigkeiten der PHD übernahm.

Im Juli 2018 erfolgte der Beitritt der tegut... gute Lebensmittel GmbH als siebenter Gesellschaft der RTG. Mit einem Außenumsatz von über 23,7 Milliarden Euro (Stand 2019) ist die RTG derzeit die größte Handelskooperation in Deutschland.

Im Mai 2019 rief die RTG in Berlin das größte Energieeffizienz-Netzwerk im deutschen Einzelhandel ins Leben. Die Gruppe verpflichtet sich zur Einsparung von mindestens 20 Gigawattstunden Strom bis Ende 2020.

Im Februar 2020 traf die Investmentgesellschaft SCP Group in Luxemburg mit der METRO AG eine Vereinbarung zur 100-prozentigen Übernahme der real GmbH. Die real GmbH blieb weiterhin Partner der RTG.

Im August 2020 wurden Globus und METRO Deutschland Partner der RTG.

Im Oktober 2021 trat Rossmann der RTG bei. So konnte die RTG ihre Verhandlungsposition bei Pflege- und Kosmetikprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln verbessern. Rossmann erhofft sich, nach Einschätzung der Lebensmittelzeitung, bessere Konditionen vor allem im Food-Bereich.

Weblinks 
 Offizielle Website der Retail Trade Group GmbH (RTG)

Einzelnachweise 

Organisation (Einzelhandel)
Einkaufsgemeinschaft
Gegründet 2017